Ачи:
 
 Ачи — город и муниципалитет в Колумбии.
 Ачи — село в Нижнекамском районе Татарстана.
 Ачи — село в Тюлячинском районе Татарстана.
 Ачи — грузопассажирская железнодорожная станция Северо-Кавказской  в Дагестане.
 Ачи — озеро в Крыму.
 Ачи — один из майяских языков.
 Ачи, Джеральд (род. 1952) — тринидадский барабанщик, мастер игры на джембе, лидер группы Village Drums of Freedom.
 Ачи-Бонаккорси — город в Италии, расположен в регионе Сицилия.
 Ачи-Кастелло — город в Италии, расположен в регионе Сицилия.
 Ачи-Катена — город в Италии, расположен в регионе Сицилия.
 Ачи-Сант-Антонио — коммуна в Италии, располагается в регионе Сицилия.
 Ачи-Су — посёлок городского типа в Дагестане.
 Ачи, Уильям Чарльз (1889— 1947) — гавайский юрист, судья и композитор.